Тэшка — неоднозначное понятие:
 Тэшка — просторечное название маршрутного такси (например, Т-102 и т.д.)
 Тэшка — просторечное название паровоза ТЭ
 Тэшка — название одной из комбинаций (Т-образные движения) танца шаффл 
Тэшка — просторечное название Т-образного бритвенного станка.